Toerwagen (carrosserievorm), een autotype dat populair was in het begin van de twintigste eeuw.
 Toerwagen (autosport), een racewagen op basis van een bestaand autotype dat vrij te koop is en op de openbare weg kan rijden.